CEPA steht als Abkürzung für:

 2-Chlorethylphosphonsäure (Ethephon), chemische Verbindung
 Armenia-EU Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement, Partnerschaftsabkommen zwischen Armenien und der Europäischen Union
 Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement, Partnerschaftsabkommen zwischen Indonesien und der Europäischen Union
 Coupled Electron Pair Approximation
 Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, salvadorianisches Unternehmen
 Center for European Policy Analysis, US-amerikanische Denkfabrik
 Conservation des espèces et des populationes animales, Tierschutzverband

Siehe auch:
 Zwiebel

Abkürzung